Findeisen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Findeisen (1859–1942), deutscher Politiker (DVP)
 Christian Gottfried Findeisen (1738–1796), deutscher Philologe und Philosoph
 Diether Gotthold Roland Findeisen (1922–2003), deutscher Arzt
 Dietmar Findeisen (* 1935), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Franz Findeisen (1892–1962), deutscher Ökonom
 Friedrich Gotthilf Findeisen (1742–1796), deutscher Pädagoge und Literat
 Hans Findeisen (1903–1968), deutscher Völkerkundler, Theologe und Sprachforscher
 Heinz Findeisen (* 1919), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hilde Findeisen (1921–2000), deutsche Pianistin
 Johann Gottfried Findeisen (1692–1759), auch Finteißen, deutscher Baumeister
 Jörg-Peter Findeisen (* 1943), deutscher Historiker
 Julius Findeisen (1809–1879), deutscher Dramatiker und Schauspieler
 Karl Findeisen (1821–1891), Jurist, Landrat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Kurt Findeisen, deutscher Fußballtrainer
 Kurt Arnold Findeisen (Pseudonym Wendelin Dudelsack; 1883–1963), deutscher Schriftsteller
 Marco Findeisen (* 1984), deutscher Roman-Schriftsteller und freier Journalist
 Nikolai Fjodorowitsch Findeisen (1868–1928), russischer Musikwissenschaftler, Gründer, Herausgeber und Redakteur der Russischen Musikzeitung
 Otto Findeisen (1862–1947), deutscher Dirigent sowie Komponist
 Peter Findeisen (1941–2012), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Raoul David Findeisen (1958–2017), Schweizer Sinologe
 Sven Findeisen (* 1930), deutscher evangelischer Theologe
 Theodor Albin Findeisen (1881–1936), deutscher Kontrabassist
 Ulf Findeisen (* 1962), deutscher Skispringer
 Ulrich Findeisen (1939–2020), deutscher Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Villa Heinrich Findeisen, Villa in Radebeul
 Findeis
 Pia Findeiß (* 1956), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)
 Tobias Findteisen ist der Protagonist des Kinderbuches / der Fernsehserie Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt